Mario Ferrero – regista italiano
Mario Ferrero – calciatore italiano nato nel 1903 e deceduto nel 1964
Mario Ferrero – calciatore italiano nato nel 1909
Mario Ferrero – attore comico di rivista
Mario A. Ferrero – astronomo italiano

Note